Guthrie kan syfta på:

 Guthrie (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Guthrie Theater, – ett teatercentrum i Minneapolis, Minnesota, USA
 Clarke-Mordaunt-Guthrie – ett brittiskt privat formel 1-stall på 1970-talet

Geografi

USA
 Guthrie, Kentucky
 Guthrie, Oklahoma
 Guthrie, Texas
 Guthrie Center – administrativ huvudort i Guthrie County i Iowa
 Guthrie County – ett administrativt område i delstaten Iowa